Generiek (van het Latijnse woord genus, 'soort' of 'geslacht') is Belgisch-Nederlands voor:
 begintitels of begingeneriek
 aftiteling of eindgeneriek

Als bijvoeglijk naamwoord (met betekenis algemeen) komt het voor in:
 Generiek geneesmiddel
 Generieke klasse
 Generieke naam